Barlen ist der Familienname folgender Personen:

 Julian Barlen (* 1980), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Barlen (1890–1956), deutscher General der Flieger